Динамическое равновесие —  в общем: стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать утраченное равновесие, преодолевать сопротивление. Многозначный термин, обозначающий:

 Динамическое равновесие — в живой природе: состояние относительного равновесия экологических систем, находящихся под действием как внутренних так и внешних сил (техногенных, антропогенных и др.)
 Динамическое равновесие — равновесие в биологической среде
 Динамическое равновесие — химическое равновесие
 Динамическое равновесие — термодинамическое равновесие: состояние системы, при котором остаются неизменными во времени макроскопические величины этой системы (температура, давление, объём, энтропия) в условиях изолированности от окружающей среды
 Динамическое равновесие — равновесие твёрдого тела

См. также 
 Динамическая система
 Динамический хаос
 Устойчивое равновесие